Baborów – miasto w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim
 Baborów – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim
 Baborów – gromada
 Baborów – nieczynna stacja kolejowa położona w Baborowie

 Zobacz też
 Bavorov